Эли́забет (Би́тси) Андре́а Та́ллок (, род. 19 января 1981, Сан-Диего, Калифорния, США) — американская актриса. Наиболее известна по роли Джульетты Сильвертон в телесериале NBC «Гримм».

Биография 
Родилась в Сан-Диего, Калифорния, но росла в Испании, Уругвае и Аргентине. Имя Битси не сокращение имени Элизабет, а почтение к необычному прозвищу её деда, пилота бомбардировщика Второй мировой войны. Её отец, Эндрю Таллок работает банкиром в странах Латинской Америки, и именно поэтому она и росла в Европе и Южной Америке. После возвращения в США, Таллок пошла в среднюю школу города Бедфорд, Нью-Йорк. Окончила Гарвардский университет с отличием с двумя основными предметами, английской и американской литературой и визуальными и экологическими исследованиями. У Таллок шотландские корни со стороны отца и испанское происхождение со стороны матери.

Личная жизнь 
В декабре 2014 года было сделано официальное заявление, что Таллок встречается с коллегой по телесериалу
«Гримм» Дэвидом Джинтоли. В июле 2016 года Джинтоли объявил, что они обручились в апреле того же года. В июне 2017 года они поженились. У супругов есть дочь — Вивиан Джинтоли (род. 14.02.2019).

Фильмография

Награды 
В 2007 году была номинирована на 28-й ежегодной театральной премии Лос-Анджелеса за свою роль в пьесе Сэма Формана «Quarterlife».

Примечания 

Киноактрисы США